Il doppio femminile  del torneo di tennis Mildura Grand Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Casey Dellacqua e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Rika Fujiwara e Kumiko Iijima 4-6, 7-6(6), [10-4].

Teste di serie 

 Rika Fujiwara /  Kumiko Iijima (finale)
 Marija Mirkovic /  Emily Webley-Smith (primo turno)

 Alison Bai /  Emelyn Starr (quarti di finale)
 Daniella Jeflea /  Isabella Holland (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mildura Grand Tennis International 2011